RSAG steht für:

 Rostocker Straßenbahn AG, das städtische Nahverkehrsunternehmen der Stadt Rostock
 Radio Schweiz AG, vormaliger Name von Skyguide
 Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft, der kommunale Entsorgungsdienstleister des Rhein-Sieg-Kreises
 Reparatur- und Sanierungstechnik AG

RSAG